

France
 Rue des Sources aux Sables-d'Olonne;
 Rue des Sources à Antony.